Croquis – szkic stosowany w geodezji
 Croquis – szkic stosowany w sztukach plastycznych
 Croquis – manga autorstwa Hinako Takanagi